El nombre de Iglesia de San Juan de Dios es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias.

Advocación 
 San Juan de Dios

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Colombia 
 Iglesia de San Juan de Dios, iglesia católica en la ciudad de Bogotá;
 Iglesia de San Juan de Dios, iglesia católica en la ciudad de Medellín;

en España 
 Iglesia de San Juan de Dios, iglesia católica en la ciudad de Cádiz, provincia de Cádiz;
 Iglesia de San Juan de Dios, iglesia católica en la ciudad de Granada, provincia de Granada (:w:nl);
 Iglesia de San Juan de Dios, iglesia católica en la localidad de Medina Sidonia, provincia de Cádiz;
 Iglesia de San Juan de Dios, iglesia católica en la ciudad de Murcia, región de Murcia;

en México 
 Iglesia de San Juan de Dios, iglesia católica en la Ciudad de México;

en Portugal 
 Iglesia de San Juan de Dios (Igreja de São João de Deus), iglesia católica en la freguesia Madalena (Chaves) (:w:pt);
 Iglesia de San Juan de Dios (Igreja de São João de Deus), iglesia católica en la freguesia Nossa Senhora do Bispo (Montemor-o-Novo);
 Iglesia de San Juan de Dios (Igreja de São João de Deus), iglesia católica en la freguesia São João de Deus (Lisboa) (:w:pt).